Holtpont – rendszerállapot
 Holtpont – Iain M. Banks skót író fantasztikus regénye
 Holtpont – Rofusz Ferenc animációs filmje
 Holtpont – 1991-es amerikai film
 Holtpont – 2015-ös amerikai film